Hesso van Baden (+1297), mede-markgraaf van Baden-Baden (1268-1297)
 Hesso van Hachberg (+1410), markgraaf van Baden-Hachberg (1386-1410)